Oulad Ayad kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Ayad (stamområde), Tadla-Azilal, 
 Oulad Ayad (kommun), Tadla-Azilal, Beni-Mellal, 

Robotskapade Marockoförgreningar